Stanisław Gruszecki (ur. 1895) – kapitan administracji (saperów) inżynier Wojska Polskiego, odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, absolwent c. k. Szkoły Realnej w Krośnie
 Stanisław Jan Gruszecki ps. „Lubicz” (1900–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Gruszecki (1937–2009) – inżynier, wiceminister budownictwa przemysłowego Republiki Azerbejdżanu, sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych Azerbejdżanu

Uwagi

Przypisy